Робе́рт Этье́нн или Робер Этьенн (; 1503 год, Париж — 7 сентября 1559 год, Женева) — французский книгопечатник, продолживший дело отца ; лексикограф и эрудит. Он разделил христианское Священное Писание на стихи (на главы оно было разделено ранее).

Биография 
Получил превосходное образование, хорошо усвоив древнееврейский и древнегреческий языки. Уже с 19-летнего возраста стал заниматься делом отца, сосредоточив своё внимание главным образом на издании Нового Завета и Библии, тщательно проверенном на основании сопоставления греческих и латинских текстов.

В 1523 году его отчимом  был издан Новый Завет, проверенный и исправленный по латинским рукописям. Это издание, в котором принимал большое участие Роберт, возбудило негодование теологов Сорбонны, находивших неуместным, что светский человек берётся исправлять текст Св. Писания.

Королевский типограф 
Их ненависть возрастала по мере того, как Роберт стал выпускать из своей собственной типографии критически проверенные издания Библии и Нового Завета; но ему покровительствовал король Франциск I, который в 1539 году назначил его типографом латинских и еврейских текстов, а в следующем году — и греческих.

Роберт первым начал издавать книги на греческом языке буквами, гравированными Клодом Гарамоном по приказу короля (так называемые typi regii). За время с 1527 по 1560 годы Робертом выпущено 11 изданий Библии на разных языках и 12 изданий Нового Завета. Это объясняется его сочувствием идеям церковной реформы, страстным приверженцем которой он сделался к концу жизни, быть может, под влиянием борьбы с Сорбонной. Служа делу Реформации путём распространения Св. Писания в публике, он в то же время оказал огромную услугу гуманизму, издавая критически проверенные тексты греческих и латинских писателей, особенно ещё не изданных.

Им были изданы, например, Дионисий Галикарнасский, Дион Кассий, Юстин, с дополнениями, вариантами и комментариями. Его заслуга представляется гораздо более значительной, если принять во внимание, что он продавал свои великолепные и тщательно исполненные в типографском отношении издания по чрезвычайно низкой для того времени цене.

Ссылка 
Смерть Франциска I имела печальные для Роберта последствия. Он напечатал речь, произнесённую епископом , 1480—1552) по случаю смерти короля (1547). Сорбоннисты нашли в ней выражения, противоречащие учению католической церкви о чистилище, и поставили это в вину издателю. Не чувствуя себя в безопасности, Роберт бежал в 1551 году в Женеву, где устроил типографию, предоставив её деятелям Реформации.

По приезде в Женеву он изложил свою борьбу с Сорбонной в полемическом сочинении «Les censures des Théologiens de Paris par lesquelles ils avoyent faulsement condamné les Bibles imprimées par Robert Estienne avec la response d’iceluy», которое издал в 1552 году.

В 1553 году он издал Библию на французском языке и большую часть произведений Жана Кальвина. 

В 1556 году была издана Латинская Библия, содержащая перевод Ветхого Завета Пагнуса Сантеса и перевод Нового Завета Теодора Беза.

Умер в 1559 году в Женеве.

Приверженец кальвинизма 
В своей приверженности к кальвинизму доходил до крайностей: так, Этьенн одобрял казнь М. Сервета и упрекал теологов Парижа, что они не предали сожжению атеиста Рабле. В своём завещании он приказал детям, под страхом лишения наследства, строго придерживаться кальвинизма.

Творчество 
Заботясь об облегчении доступа к образованию, издавал словари, немало сочинений по грамматике и педагогике.
 Dictionarium latino-gallicum, Paris, 1513, 2 тома — первый латино-французский словарь.
 Thesaurus linguae latinae — превосходный составленный им словарь латинского языка, легший в основу всех последующих словарей и выдержавший в короткое время три издания (1531—1532, 1536 и 1543).
 Dictionnaire français-latin (1539—40 и 1549).
 Ad censuras theologorum parisiensium, quibus Biblia a Roberfo Stephano excusa calumniose notarunt responsio, Genève, 1552
 Gallicœ grammatices libellus, Genève
 «Трактат французской грамматики» (Traité de grammaire française, 1557).

Примечания

Ссылки 
 Электронные версии некоторых книг, напечатанных Робертом Этьенном
 

Издатели Франции
Типографы Франции
Писатели Франции
Деятели протестантизма
Еврейские книгопечатники